gromada Krzeczów (powiat bocheński)
 gromada Krzeczów (powiat pajęczański) (wieluński/pajęczański)